Port lotniczy Kazachinskoye (ICAO: UITK) – lotnisko w Rosji położone 1 km na północny zachód od miasta Kazachinskoye.

Kierunki lotów i linie lotnicze

Przypisy 

Porty lotnicze w Rosji